Walter Chávez puede referirse a:

 Walter Chávez Cruz (¿?-), político peruano y brigadier general retirado del Ejército Peruano.
 Walter Chávez Solórzano (1994-), futbolista ecuatoriano.